Rakita (Bijelo Polje, Crna Gora), naselje u općini Bijelo Polje, Crna Gora
 Rakita (otok), hrvatski otok kod Vrgade
 Salix purpurea